Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów Młodzieży 2011 odbył się w położonym na wyspie Man mieście Douglas w dniach 10–11 września 2011 roku. Areną zmagań mężczyzn był zmodernizowany Bowl Stadium znajdujący się w kompleksie National Sports Centre.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz drugi. W turnieju triumfowali Anglicy pokonując w finale zawodników z RPA.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział osiem reprezentacji: drużyna wyspy Man jako gospodarze, Szkoci jako gospodarze kolejnych Igrzysk Wspólnoty Narodów, a także sześć najwyżej sklasyfikowanych drużyn z sześciu regionów Wspólnoty Narodów. Zespoły mogły się składać maksymalnie z dwunastu zawodników urodzonych w latach 1993–1995.

System rozgrywek 
Do zawodów przystąpiło osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami, po czym w drugim dniu nastąpiła faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów młodzieży
2011 w rugby union
Igrzyska Wspólnoty Narodów Młodzieży 2011
Rugby union w Wielkiej Brytanii